Белавенец — русская фамилия. Известные носители:

 Белавенец, Иван Петрович (1829—1878) — учёный, исследователь в области научной навигации и девиации морских судов, писатель, морской офицер, участник Севастопольской обороны, создатель и первый директор Компасной обсерватории в Кронштадте, капитан 1 ранга.
 Белавенец, Людмила Сергеевна (1940—2021) — российская шахматистка.
 Белавенец, Пётр Иванович (1873—1936) — российский военный и военно-морской историк, геральдист, один из основателей отечественной вексиллологии, писатель, нумизмат, капитан 1-го ранга.

См. также 
 Белавенцев